Károly Tivadar (Karl Theodor vagy Carl Theodor) néven ismert személyek

 Károly Tivadar herceg, pfalzi és bajor választófejedelem (Karl Theodor von Pfalz und Bayern, 1724–1799). 
 Karl Theodor von Dalberg (1744–1817), Mainz és Regensburg hercegérseke és választófejedelme, 1806-tól Aschaffenburg hercege, a Rajnai Szövetség hercegprímása.
 Károly Tivadar bajor királyi herceg (Prinz Karl Theodor von Bayern, 1795–1875), tábornagy,  királyi tanácsos, I. Miksa bajor király fia.
 Károly Tivadar bajor herceg (Herzog Carl Theodor in Bayern, 1839–1909), a Wittelsbach-ház Pfalz–Birkenfeld–Gelnhausen ágának tagja, Erzsébet királyné öccse, jó nevű szemorvos.